HMS Orädd kan syfta på:

HMS Orädd (1809) – en fregatt i svenska flottan sjösatt 1809
HMS Orädd (1853) – en ångkorvett i svenska flottan sjösatt 1853
HMS Orädd (92) – en bevakningsbåt i svenska marinen sjösatt 1999